Ге́рцен Иса́евич Копыло́в (1925—1976) — советский , специалист в области прикладной релятивистской кинематики, популяризатор науки, преподаватель, переводчик и публицист, поэт, диссидент.

Биография 
Герцен Исаевич Копылов родился в 1925 году в городе Каменское, Днепропетровская область, Украина) в семье рабочего-переплётчика. В 1949 году окончил физический факультет МГУ, после чего преподавал в школе и техникуме, работал в Институте научной информации АН СССР. С 1955 года работал в Лаборатории высоких энергий в Объединённом институте ядерных исследований (Дубна), занимался исследованиями по прикладной релятивистской кинематике, разработкой теории и методологии моделирования многочастичных реакций в физике высоких энергий и интерферометрией тождественных частиц (см. Bose-Einstein correlations). С 1967 года — доктор физико-математических наук.

Герцен Копылов был крупнейшим специалистом в области прикладной релятивистской кинематики, его монография «Основы кинематики резонансов» стала настольной книгой для физиков-экспериментаторов, работающих в физике элементарных частиц.

Помимо научных, писал также научно-популярные работы, участвовал в переводе Фейнмановских лекций по физике.

Литературным творчеством занимался с 1949 года, писал нонконформистские сатирические стихи: «фольклорный» роман в стихах «Евгений Стромынкин» (1949—1956), «Четырёхмерная поэма» (1964—1972) и др.

Герцен Исаевич — отец российского учёного, методолога и научного журналиста Геннадия Копылова.

Похоронен на Большеволжском кладбище в городе Дубна.

Научные труды 
 Копылов Г. И., «Основы кинематики резонансов», М.: Наука, 1970 г. , 488 стр. с илл.
 Kopylov G.I. Elementary Kinematics of Elementary Particles, Moscow: Mir Publishers, 1983. — 270 p. ISBN 978-0828527125.
 G.I. Kopylov, M.I. Podgoretskii, Mutual coherence functions of elementary particles and multiple production, Yad.Fiz. 19 (1974) 434—446.
 G.I. Kopylov, Like particle correlations as a tool to study the multiple production mechanism, Phys.Lett. B50 (1974) 472—474, DOI: 10.1016/0370-2693(74)90263-9.
 G.I. Kopylov, M.I. Podgoretsky, Multiple production and interference of particles emitted by moving sources, Yad.Fiz. 18 (1973) 656—666.
 G.I. Kopylov, M.I. Podgoretsky, Correlations of identical particles emitted by highly excited nuclei, Yad.Fiz. 15 (1972) 392—399.

Переводы 
Фейнмановские лекции по физике (1967)

Научно-популярные труды 
 Копылов Г. И. Всего лишь кинематика, выпуск 11 серии Библиотечка «Квант», М.: Наука, 1981, 176 с., 150000 экз.; переведена на эстонский, английский и испанский языки.
 Статьи Г. И. Копылова в журнале «Квант»

Поэзия

Литература о Г. И. Копылове 
 Копылов Г. Г. Послесловие сына (послесловие к книгам Г. И. Копылова)].
 Кессених А. В. Поэма о жизни молодого советского физика 40-х-50-х годов (Комментарий к поэме Г. И. Копылова «Евгений Стромынкин»). — М.: ВИЕТ. — 1998. — № 2. — С. 123.
 Любошиц В. Л. О Герцене Исаевиче Копылове // «Вопросы истории естествознания и техники». — № 2. — 1998.
 Приблизиться к тайне открытий… // «Дубна». — № 15(3753). — 15 апреля 2005.

Примечания

Ссылки 
 О Герцене Исаевиче Копылове, «Дубна», № 13 (3751), 01.04.2005.
 Герцен Копылов. Четырёхмерная поэма.

Физики России
Сотрудники Объединённого института ядерных исследований
Сотрудники ВИНИТИ
Преподаватели физического факультета МГУ
Поэты СССР
Похороненные на Большеволжском кладбище